Kathrin Voss (* 4. April 1977) ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin.

Karriere 
Die 167 cm große Voss bestritt als Stürmerin in der Saison 1999/2000 17 Punktspiele für den FFC Flaesheim-Hillen in der Bundesliga und gab ihr Debüt am 12. November 2000 (4. Spieltag) beim torlosen Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den SC 07 Bad Neuenahr. Ihr erstes von drei Toren erzielte sie am 10. Dezember 2000 (8. Spieltag) bei der 1:2-Niederlage im Auswärtsspiel gegen den FCR Duisburg 55 mit dem Treffer zum Endstand in der 75. Minute.

Im Wettbewerb um den DFB-Pokal erreichte sie mit ihrer Mannschaft das Finale, das im Olympiastadion Berlin – als Vorspiel zum Männerfinale – vor 30.000 Zuschauern am 26. Mai 2001 mit 1:2 gegen den 1. FFC Frankfurt verloren wurde.

Erfolge 
 DFB-Pokal-Finalist 2001

Weblinks 
 
 

Fußballspieler (FFC Flaesheim-Hillen)
Deutscher
Geboren 1977
Frau